Strehlitz ist ein deutscher Ortsname und der Name einer Adelsfamilie:

 Strehlitz, Kreis Namslau, Schlesien, seit 1945: Strzelce (Domaszowice), Dorf im Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Strehlitz, Kreis Oels, Schlesien, seit 1945: Strzelce (Dobroszyce), Dorf im Powiat Oleśnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Strehlitz, Kreis Schweidnitz, Schlesien, seit 1945: Strzelce (Marcinowice), Dorf im Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
sowie:
 Groß Strehlitz, Kreisstadt in Schlesien, seit 1945: Strzelce Opolskie, Stadt im Powiat Strzelecki, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Klein Strehlitz, Kreis Neustadt, Schlesien, seit 1945: Strzeleczki, Dorf im Powiat Krapkowicki, Woiwodschaft Oppeln, Polen

Adelsname:
 Mehl von Strehlitz, schlesisch-böhmische Adelsfamilie

Siehe auch:
 Strelitz
 Streletz
 Střelice